Южноамериканский кубок 2011 — юбилейный 10-й розыгрыш второго по значимости клубного турнира КОНМЕБОЛ. В этом году турнир сменил титульного спонсора, им стала японская компания Bridgestone, и отныне носит название Copa Bridgestone Sudamericana.

Финальные матчи прошли 7 и 14 декабря 2011 года (по московскому времени даты, как правило, уже будут смещаться на 1 день вперёд).

Победитель данного турнира, «Универсидад де Чили», получил путёвку в Кубок Либертадорес 2012. Кроме того, традиционно, победитель получает место и в следующем розыгрыше Южноамериканского кубка, а также сразится за Рекопу и Кубок банка Суруга.

Эта победа стала второй для чилийских команд в крупнейших международных турнирах, после победы «Коло-Коло» в Кубке Либертадорес 1991.

Участники 
В турнире принимают участие 39 команд, представляющие 10 стран.

1 Формально последняя путёвка в ЮАК-2011 должна была достаться «Ривер Плейту». Однако, поскольку команда вылетела из Примеры по итогам стыковых матчей, его место занял «Архентинос Хуниорс». По регламенту проведения Примеры чемпионата Аргентины представитель низжих дивизионов не имеет права представлять свою страну в Южноамериканском кубке.

Отборочные раунды 
В данном раунде играют команды, классифицированные ниже в своих странах по итогам прошедших сезонов. 1 раунд избежали только клубы из Аргентины и Бразилии. Остальные страны на этом этапе будут представлены двумя командами каждая. Победители двух матчевых поединков выходят во 2 отборочный раунд. Первые матчи квалификационного раунда состоятся с 2 по 18 августа, ответные — с 11 по 25 августа 2011 года.

1 раунд 

|}

2 раунд 
Во 2 раунде команды из Аргентины играют между собой, так же, как и из Бразилии — в общей сложности составив семь пар. Лидеры других стран и восемь победителей 1 раунда волею жребия будут разбиты на пары и проведут по два матча — дома и в гостях. В следующую стадию турнира выходят 15 победителей, к которым присоединится победитель Южноамериканского Кубка 2010 года — аргентинский «Индепендьенте» из Авельянеды.

|}

Финальные раунды

1/8 финала 
Матчи прошли с 28 сентября по 26 октября 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 1—3 ноября, ответные — 9—17 ноября 2011 года.

|}

1/2 финала 
Матчи прошли с 23 ноября по 30 ноября 2011 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 8 декабря, ответный — 15 декабря.

|-
|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2011 на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика Южноамериканского кубка 2011 на сайте RSSSF 

2011
Футбол в Южной Америке в 2011 году